Кърпа може да се отнася за:
 хавлия
 носна кърпа
 забрадка

Аксесоари за облекло